Wolff puede referirse a: 

 Wolff (apellido), apellido alemán.
 Wolff (historieta), una serie de cómic fantástico de Esteban Maroto.
 Wolff (framework), framework para desarrollar aplicaciones web en PHP.
 Reducción de Wolff-Kishner, nombre de una reacción química.
 (5674) Wolff, asteroide descubierto en 1986.